Myrmophilellus är ett släkte av insekter. Myrmophilellus ingår i familjen Myrmecophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Myrmophilellus